Градець-Кралове — місто в Чехії.
 Градець-Кралове (округ) — адміністративно-територіальна одиниця в Краловоградецькому краї Чехії.
 Градець-Кралове (футбольний клуб) — чеський футбольний клуб із однойменного міста.
 Градець-Кралове (аеропорт) — аеропорт неподалік однойменного міста